Le Prilly unihockey club abrégé en PUHC (Prilly UHC) est un club de unihockey, membre de l'Association Suisse de Unihockey (ASUH), situé à Prilly. Le club a été créé en 1989 par l'actuel président du club. Malgré son nom, les entrainements ont lieu à Lausanne.

Club de unihockey en Suisse
Club sportif dans le canton de Vaud
Prilly